Le nom de Siège de Médine ou Bataille de Médine peut désigner les épisodes suivants :
 Bataille de la Tranchée, bataille du Fossé ou siège de Médine (627) par les Quraychites contre les premiers musulmans
 Bataille de Médine (1812) entre l'Empire ottoman et le premier état saoudien
 Siège du fort de Médine (1857), au Mali, défendu par l'empire toucouleur d'El Hadj Oumar contre les colonisateurs français 
 Siège de Médine (1916-1919) défendue par l'Empire ottoman contre les forces du royaume du Hedjaz